In biologia il termine Macgregoria può riferirsi a:
 Macgregoria F.Muell. - genere di piante della famiglia Celastraceae
Macgregoria  - genere di uccelli della famiglia Meliphagidae